Power Mad (El videojuego para Hispanoamérica, Locura energética para España), es el episodio 1B de la primera temporada de la serie Los padrinos mágicos, creada por Butch Hartman. También es el episodio 1B de toda la serie.

Breve Reseña 

Comienza con Timmy Turner jugando dentro de un videojuego de aventuras en realidad virtual, sin embargo Timmy se aburre al ver lo absurdo que és por lo que desea que Cosmo y Wanda lo mejoren.
Cosmo y Wanda convierten el videojuego en algo más real. Cuando sus dos mejores amigos Chester y A.J. entran en este, Timmy deberá ayudarlos a ganar puesto que es la única forma de poder salir.

A la par de esta situación, sus padrinos deben evitar que Vicky consuma tanta electricidad para que no provoque un apagón, sino el juego se apagará y desaparecerán. Al llegar al nivel final se encuentran con Vicky en robot, motivo por el cual Timmy muere. Logra sobrevivir por tener muchos puntos. El capítulo termina cuando ellos logran salir del videojuego, entrando Vicky al cuarto y poniéndose el casco para sufrir dentro del videojuego.

Episodios de Los padrinos mágicos